И́нглиш (, ) — английская фамилия. Известные носители:

Носители фамилии 
  (1875—1944) — ирландский политик и психиатр, член Палаты представителей (1921—1922).
 Инглиш, Алекс (род. 1954) — американский баскетболист.
 Инглиш, Билл (род. 1961) — премьер-министр Новой Зеландии.
  (род. 1989) — британский мастер боевых искусств, чемпионка Европы по бразильскому джиу-джитсу среди чёрных поясов в весе до 53 кг (2018).
  (1929—1999) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Карлтон».
  (1906—1997) — американский бейсболист, участник Мировой серии в составе клуба «Чикаго Кабс» (1932).
  (1909—1996) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Нью-Йорк Джайентс» и «Бостон Бис».
 Инглиш, Гленн:
  (1940—1970) — американский солдат, участник войны во Вьетнаме, обладатель Медали Почёта (1970, посмертно).
  (род. 1940) — американский политик, член Палаты представителей от штата Оклахома (1975—1994).
  (1964—2021) — британский борец, бронзовый медалист Игр Содружества в полутяжёлом весе (1986, 1994).
  (1935—2007) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Северный Мельбурн».
  (род. 1953) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Детройт Лайонс».
 Инглиш, Дайан (род. 1948) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
  (род. 1956) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Карлтон» (1981, 1982).
 Инглиш, Джеймс:
  (1812—1890) — американский политик, губернатор штата Коннектикут (1867—1869, 1870—1871).
  (1837—1925) — американский политик, мэр столицы штата Джорджия Атланты (1881—1883).
 Инглиш, Джек:
  (1886—1953) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Шеффилд Юнайтед» (1915).
  (род. 1948) — британский фотограф.
  (1932—2008) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Уэксфорд (1955—1956, 1960).
  (род. 1970) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Чикаго Буллз».
  (1883—1942) — британский легкоатлет, чемпион Великобритании по бегу с препятствиями (1907, 1910) и по бегу с барьерами на 440 ярдов (1914).
 Инглиш, Джон:
  (1903—1969) — британский киномонтажёр и кинорежиссёр.
  (род. 1945) — канадский историк и политик, член Королевского общества Канады (с 1991), член Палаты общин (1994—1997), лауреат премии Шонесси Коэна Фонда писателей Канады (2009).
  (1949—2016) — англо-австралийский певец, сочинитель песен, музыкант и актёр, лауреат премии «Зелёная комната» за главную роль в мюзикле (1984) и премии ARIA за музыкальное сопровождение к мюзиклу (1991).
  (род. 1966) — канадский хоккеист и предприниматель, игрок клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».
 Инглиш, Джордж:
 Инглиш, Джордж Летчуорт (1864—1944) — американский коллекционер и торговец минералами.
  (1912—1980) — австралийский композитор, лауреат Prix Italia (1959).
  (1931—1998) — британский журналист, главный редактор газет Daily Sketch (1969—1971) и Daily Mail (1971—1992).
  (род. 1978) — ирландский политик, член Палаты представителей (с 2002).
  (1977—2020) — ямайский футболист, игрок чемпионата Ямайки в составе клуба «Уотерхаус».
  (род. 1949) — американский политик, член Палаты представителей от штата Аризона (1993—1995).
  (род. 1981) — канадский баскетболист, серебряный медалист Панамериканских игр (2015).
 Инглиш, Кит:
  (1927—1989) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Монреаль Алуэттс» (1949).
  (1966—2010) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс».
  (род. 1946) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс».
  (ур. Энглисби; род. 1978) — американская актриса и певица, лауреат премии Международного кинофестиваля ужасов и фантастики (2006).
 Инглиш, Кэриди (род. 1985) — американская модель.
  (род. 1986) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Сан-Диего Чарджерс».
  (1819—1888) — американский политик, мэр столицы штата Огайо Колумбуса (1850—1861).
  (род. 1975 или 1976) — австралийский композитор и продюсер, основатель лейбла Room40.
 Инглиш, Майкл:
  (1930—2019) — британский политик, член Палаты общин (1964—1983).
  (1941—2009) — британский художник-иллюстратор, чьи работы входят в частности в собрания нью-йоркского Музея современного искусства и Художественной галереи Западной Австралии.
  (род. 1962) — американский певец и продюсер, лауреат премии «Горлица» новому артисту (1992).
 Инглиш, Марк (род. 1993) — ирландский бегун.
 Инглиш, Марла (1935—2012) — американская киноактриса.
  (род. 1997) — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Хаддерсфилд Джайентс» (2022).
  (род. 1978) — британский гребец, участник Олимпийских игр (2002).
  (род. 1962) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Типперари (1989, 1991).
  (род. 1963) — британский боксёр, чемпион Англии среди любителей в полулёгком весе (1987).
 Инглиш, Ричард:
  (род. 1963) — британский историк и политолог, профессор Университета Квинс в Белфасте (с 1999), член Британской академии (с 2009).
  (род. 1995) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Лимерик (2018).
  (1888—1943) — американский военный моряк, командующий подводными силами Тихоокеанского флота (1942—1943).
  (1909—1993) — канадский предприниматель и политик, член Палаты общин (1957—1963).
  (род. 1950) — британская художница, чьи работы входят в частности в собрание галереи .
  (род. 1969) — ирландская журналистка, ведущая новостной передачи Five Seven Live вещателя RTÉ (2000—2006).
 Инглиш, Сара (род. 1955) — зимбабвийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1980 года.
  (род. 1950) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Финикс Санз».
  (1908—1967) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландии в составе клуба «Рейнджерс» (1932).
  (1930—2021) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Типперари (1958, 1961—1962, 1964—1965).
  (род. 1932) — южноафриканский и британский кардиохирург, президент Международного общества трансплантации сердца и лёгких (1984—1985), Королевской коллегии хирургов (1989—1992) и Британской медицинской ассоциации (1995—1996), магистр Колледжа Св. Екатерины Кембриджского университета (1993—2000).
  (род. 1997) — игрок в австралийский футбол, финалист Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Уэстерн Буллдогс» (2021).
  (род. 1993) — австралийский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Ребелс».
 Инглиш, Томас:
  (1820—1868) — американский военный моряк, обладатель Медали Почёта за участие во Второй битве за форт Фишер (1865).
  (1819—1902) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Джерси (1891—1895).
  (1820—1884) — австралийский политик, мэр столицы Южной Австралии Аделаиды (1862—1863).
  (род. 1981) — британский футболист, игрок чемпионата Сингапура в составе клуба «Марин Касл».
 Инглиш, Уильям:
  (1822—1896) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Индианы (1852).
  (1850—1926) — американский адвокат и политик, член Палаты представителей от штата Индиана (1884—1885), сын Уильяма Хейдена Инглиша.
  (1882—1941) — ирландско-британский военный деятель, участник Второй англо-бурской войны, кавалер Креста Виктории (1901).
 Инглиш, Уильям (1929—2020) — американский компьютерный инженер.
  (род. 1943) — гайанский крикетчик, игрок национальной сборной.
  (1840—1913) — американский политик, член Палаты представителей от штата Калифорния (1894—1895).
  (Род. 1992) — британско-ирландский велогонщик, чемпион Ирландии в критериуме (2012), рекордсмен Ирландии в командной гонке преследования на 4000 м (с 2015).
  (род. 1958) — американский политик, член Палаты представителей от штата Пенсильвания (1995—2009).
  (род. 1989) — американский гольфист, обладатель Кубка Райдера (2021).
 Инглиш, Чарльз:
  (1910—1999) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Чикаго Уайт Сокс».
  (род. 1951) — американский дипломат, посол США в Боснии и Герцеговине (2007—2010).
  (1841—1912) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в битве в Глуши (1864).
  (род. 1967) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Вашингтон Буллетс».
  (род. 1992) — американский баскетболист, игрок чемпионата Германии в составе клуба «Миттельдойчер».
  (род. 1989) — американский спортивный стрелок, чемпионка мира в командном разряде (2010, 2018) и олимпийская чемпионка (2020) по стрельбе на круглом стенде (ските).
Вымышленные персонажи
 Джонни Инглиш — главный герой фильмов «Агент Джонни Инглиш», «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» и «Агент Джонни Инглиш 3.0».

Топоним 
  — городок в Индиане (США).